Villa La Torre – villa di Bagno a Ripoli, città metropolitana di Firenze
 Villa La Torre – villa di Capannoli, provincia di Pisa